Coccineorchis är ett släkte av orkidéer. Coccineorchis ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Coccineorchis